Le mot méat peut désigner :
 le méat, en botanique ;
 le méat, en anatomie.